А́ндервуд () — прізвище та топонім англійського походження.

Персоналії 
 Андервуд (прізвище)

Топоніми

— сільськогосподарське поселення та цивільна парафія у графстві Дербішир (Англія).
  — село в англійському церемоніальному графстві Ноттінгемшир (Англія).

Андервуд — місто, штат Айова
 Андервуд — місто в окрузі Оттер-Тейл, штат Міннесота
 Андервуд — місто, штат Північна Дакота
 Андервуд-Пітерсвілл () — переписна місцевість в окрузі Лодердейл, штат Алабама

Інше 
 15294 Андервуд (15294 Underwood) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1991 року.

Див. також 
 Ундервуд